Сен-Приве́, Сен-Пріве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 80 км на південний захід від Діжона, 50 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Приве на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Приве на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Приве на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Приве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Приве на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара